Симплициальный компле́кс, или симплициальное пространство, — топологическое пространство с заданной на нём триангуляцией, то есть, неформально говоря,  склеенное из топологических симплексов по определённым правилам.

Определения

Симплициальный комплекс  
Симплициальный комплекс — топологическое пространство, представленное как объединение множеств, гомеоморфных симплексу и образующих триангуляцию этого пространства.

Геометрический комплекс 
Это понятие является частным случаем предыдущего, когда рассматриваются симплексы в евклидовом пространстве.

Геометрический комплекс — множество симплексов в евклидовом пространстве таких, что:
 с любым из симплексов в это множество входят все его грани;
 любые два симплекса либо вообще не имеют общей точки, либо пересекаются только по целой грани какой-то размерности, причём только по одной грани;
 у любой точки  комплекса есть окрестность  такая, что если  пересекается с симплексом комплекса , то .

Часто дополнительно требуют локальную конечность, то есть должно выполняться следующее условие:
 любая точка комплекса имеет окрестность, пересекающуюся не более чем с конечным числом симплексов.

Абстрактный комплекс 
 — это множество  с выделенным набором его конечных подмножеств  таких, что если  и  то .

При этом элементы множества  называются вершинами комплекса, а элементы множества  называются его симплексами.

Связанные определения 
 n-мерным остовом комплекса называется подкомплекс, образованный всеми его симплексами размерности не более n.
 Размерность симплициального комплекса определяется как максимальная размерность его симплексов. 
Пусть K есть симплициальный комплекс, и пусть S — некоторый набор симплексов в K.

 Замыкание  (обозначается ) есть наименьший подкомплекс в , содержащий каждый симплекс из . Замыкание  может быть получено путём добавления к  всех граней всех симплексов из .

 Звезда от  (обозначается ) — объединение звёзд всех симплексов в . Для одного симплекса  звезда  — это набор симплексов, имеющих  своей гранью. (Звезда - S'', как правило, не является симплициальным комплексом).

 Линк  (обозначается ) может быть определён как  

 Это — подкомплекс, образованный всеми симплексами, входящими в симплексы большей размерности вместе с симплексом из  но не имеющие граней из .

См. также 
 Псевдомногообразие

Примечания

Литература 
 Математическая энциклопедия. В пяти томах. Том 3, стр.151. Том 4, стр.1168. (М.: Советская энциклопедия, 1985.)

Алгебраическая топология
Комбинаторная геометрия